Wiet peut désigner :
 Wiet, nom d'une famille d'origine écossaise ;
 Gaston Wiet, orientaliste français ;
 Orlando Wiet, champion de muay-thaï.

Homonymie
Homonymie de patronyme